Nandurbar (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Nandurbar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nandurbar